Esistono più persone note di nome Cristian Martínez:

Cristian Martínez Alejo, calciatore andorrano.
Cristian Martínez Borja, calciatore colombiano.
Cristian Jesús Martínez, calciatore panamense
Cristián Efraín Martínez, calciatore honduregno
Cristian Martínez, calciatore paraguiaiano
Cristián Martínez, calciatore cileno